Обрубский сельсовет — административная единица на территории Глубокского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Обрубский сельсовет включает 17 населённых пунктов:
 Бараны — деревня.
 Батиловщина — деревня.
 Дегтяри — хутор.
 Ковалевщина — хутор.
 Ковали — деревня.
 Лавриновка — деревня.
 Ластовичи — деревня.
 Матясы — деревня.
 Обруб — деревня.
 Подгаи — деревня.
 Приперное — деревня.
 Сороки — деревня.
 Субботово — хутор.
 Хорошки — деревня.
 Чечели — деревня.
 Шипы — деревня.
 Шуневичи — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Новоселки — деревня.
 Шайторовка — хутор.

Примечания

Ссылки 
 Глубокский райисполком

Сельсоветы Глубокского района